Ушако́в () — фамилия и топоним тюркского происхождения (ср. : ребёнок).

Известные носители

А 
 Ушаков, Абрам Михайлович (1826—1916) — купец-благотворитель, потомственный почётный гражданин Санкт-Петербурга.
 
 Ушаков, Алексей Николаевич (1864— не раньше 1918) — землеустроитель, депутат Государственной думы I созыва от Тобольской губернии.
 
 Ушаков, Антон Борисович (1972—1995) — гвардии старшина, Герой России (посмертно).
 Ушаков, Артём Александрович (род. 1983) — российский биатлонист.

Б

В 
 
 
 
 
 Ушаков, Вячеслав Николаевич (род. 1951) — деятель советских и российских спецслужб, заместитель директора ФСБ России с 2003 по февраль 2011 года.

Г 
 Ушаков, Геннадий Константинович (1921—1981) — российский психиатр
 Ушаков, Георгий Алексеевич (1901—1963) — исследователь Арктики.

Д

Е

И 
 
 Ушаков, Игнатий (1731—1796) — архимандрит Московского Симонова монастыря Русской православной церкви.
 
 Ушаков, Илья Леонидович (род. 1991) — белорусский футболист.

К 
 Ушаков, Кирилл Андреевич (1832—1907) — русский военный деятель и правовед, генерал от инфантерии.

М 
 
 Ушаков, Матвей Александрович — стихотворец второй половины XVIII в.
 Ушаков, Михаил Филиппович (1918—1942) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Н 
 
 Ушаков, Никон Абрамович (XIX век — 19 ноября 1874) — русский купец и горнопромышленник, начал разработку Джезказганского медного месторождения (1847).
 Ушаков, Нил Валерьевич (род. 1976) — латвийский политик, мэр города Риги (2009—2019).

П

С 
 Ушаков, Святослав Игоревич (род. 1967) — российский режиссёр, аниматор, сценарист.
 Ушаков, Семён Петрович (1702—?) — московский вице-губернатор.
 
 Ушаков, Симон (или Пимен) Фёдорович (1626—1686) — московский иконописец.

Ф

Ю

Я 
 Ушаков, Яков Афанасьевич (1841—1913) — член Государственного совета Российской империи, действительный статский советник.

Двойные фамилии 
 Ушаков-Поскочин, Максим Владимирович (1893—1943) — советский художник-график, плакатист, иллюстратор, карикатурист, художник театра.
 Ушаков-Ушимирский, Зиновий Маркович (1895—1940) — советский государственный деятель, сотрудник ЧК-ОГПУ-НКВД СССР, майор государственной безопасности.



Топоним 
 Ушаков — хутор в Острогожском районе Воронежской области.

См. также 
 
 Орден Ушакова
 
 Остров Ушакова
 
 
 
 Ушаковский